Alessandro Tessari (1942) – ex politico italiano
 Arrigo Tessari (1897-1971) – aviatore e generale italiano
 Bruto Tessari (1887-1956) – calciatore e arbitro di calcio italiano
 Carolina Cavalletti Tessari (1794-1851) – attrice teatrale italiana
 Duccio Tessari, all'anagrafe Amadeo Tessari (1926-1994) – regista, attore e sceneggiatore italiano
 Fiorenza Tessari (1968) – attrice italiana, figlia di Duccio
 Gerolamo Tessari (1490 circa–1561) – pittore italiano
 Giangiacomo Tessari (1944) – medico e politico italiano
 Guido Tessari (1957-2011) – giocatore e allenatore di hockeista su ghiaccio italiano
 Jasmine Tessari (1996) – danzatrice su ghiaccio italiana
 Luciano Tessari (1928) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Matteo Tessari (1989) – hockeista su ghiaccio italiano
 Nicola Tessari (1987) – hockeista su ghiaccio italiano
 Paolo Tessari (1973) – pilota motociclistico italiano
 Silvano Tessari (1933- 2002) – ciclista su strada italiano